Güimar kan syfta på:

Spanien 

 Güímar (kommun i Spanien), kommun, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Güimar (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife,